DGD est un sigle qui peut signifier : 
 directeur général délégué, qui assiste le directeur général ;
 dotation générale de décentralisation ;
 décompte général et définitif, dans les marchés publics de travaux, le décompte général définitif est le décompte général accepté par le titulaire du marché ;
direction générale des douanes ;
 document de gestion durable des forêts privées donnant une garantie (ou une présomption de garantie) de gestion durable aux propriétaires